Гурфі́нкель — єврейське прізвище.

 Гурфінкель Аркадій Костянтинович — скрипаль.
 Гурфінкель Володимир Якович (1896, Полтава — 1978, Київ) — український диригент, кларнетист, заслужений діяч мистецтв УРСР (1949).
 Гурфінкель Михайло Аркадійович (1960) — кларнетист, педагог, виконавець.

 Сара Гурфінкель (Гуріана) (1913—1956) — румунська і французька письменниця та перекладачка.

Єврейські прізвища